Vandenberg AFB Launch Complex B (LC-B, früher auch PALC-B) ist ein nicht mehr genutztes Startgelände auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA. 

Anfang der 1960er Jahre fanden von hier aus militärische Starts mit verschiedenen Höhenforschungsraketen statt.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Complex B